

Miejscowości w Polsce 
 Trójca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec.
 Trójca – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Trójca – dawniej samodzielna miejscowość, obecnie w granicach miasta Zawichost

Miejscowości na Ukrainie 
 Trójca – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankiwski, rejon śniatyński
 Trójca – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Trójca – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon borszczowski

Zobacz też 
 Trójca Święta